Sezon Liiga rozgrywany na przełomie 2021 i 2022 jako 47. sezon rozgrywek o mistrzostwo Finlandii w hokeju na lodzie.

Sezon zasadniczy 

Legenda:
     = Awans bezpośredni do fazy play-off,     = Awans do kwalifikacji przed fazą play-off.

Kilka drużyn nie rozegrało wszystkich zaplanowanych 60 spotkań w sezonie zasadniczym. Wobec tego końcową tabelę ustalono na podstawie średniej zdobytych punktów.

Faza play-off 
 Runda kwalifikacyjna
 HPK (7) – Lukko (10) 0:1 (0:3, 2:2)
 KooKoo (8) – Pelicans (9) 2:1 (2:1, 2:3, 1:0)

 Runda play-off

Nagrody 
Klubowe
 Trofeum pamiątkowe Harry’ego Lindbladina – pierwsze miejsce w sezonie zasadniczym: Tappara
 Kanada-malja – mistrzostwo w fazie play-off: Lukko
 Hopealuistin – najlepszy bilans goli w sytuacjach specjalnych: KalPa

Indywidualne
 Trofeum Aarnego Honkavaary – najwięcej goli w sezonie zasadniczym: Anton Levtchi (Tappara) – 26 goli
 Trofeum Juhy Rantasili – najwięcej goli wśród obrońców w sezonie zasadniczym: Vili Saarijärvi (Lukko) – 17 goli
 Trofeum Veliego-Pekki Ketoli – najwięcej punktów w sezonie zasadniczym: Anton Levtchi (Tappara) – 61 pkt.
 Trofeum Mattiego Keinonena – najbardziej efektywny zawodnik w klasyfikacji +/− w sezonie zasadniczym: Waltteri Merelä (Tappara) +31
 Trofeum Lassego Oksanena – najlepszy zawodnik w sezonie zasadniczym: Petrus Palmu (Jukurit)
 Trofeum Jariego Kurri – najlepszy zawodnik w fazie play-off: Joona Luoto (Tappara)
 Kultainen kypärä – najlepszy zawodnik sezonu: Anton Levtchi (Tappara)
 Trofeum Urpo Ylönena – najlepszy bramkarz sezonu: Christian Heljanko (Tappara)
 Trofeum Pekki Rautakallio – najlepszy obrońca sezonu: Vili Saarijärvi (Lukko)
 Trofeum Raimo Kilpiö – najuczciwszy zawodnik sezonu: Mika Pyörälä (Kärpät)
 Trofeum Jarmo Wasamy – najlepszy debiutant sezonu: Joakim Kemell (JYP)
 Skład gwiazd sezonu:
 Bramkarz: Christian Heljanko (Tappara)
 Obrońcy: Vili Saarijärvi (Lukko), Otto Leskinen (Tappara)
 Napastnicy: Anton Levtchi (Tappara), Lukáš Jašek (Pelicans), Petrus Palmu (Jukurit)
 Trofeum Kaleviego Numminena – najlepszy trener sezonu: Olli Jokinen (Jukurit)

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Hokej na lodzie w Finlandii
2021 w hokeju na lodzie
2022 w hokeju na lodzie
2021 w Finlandii
2022 w Finlandii